Uslissja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Uslissja (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Uslissja (Dubrowyzja), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja